szkło – nieorganiczny materiał stosowany m.in. do produkcji szyb i naczyń
 Szkło – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, rejonie jaworowskim
 Szkło – gmina wiejska w II RP
 Szkło – singel Mateusza Ziółki z jego albumu Na nowo

3 cieki wodne:
 Szkło – rzeka w południowo-wschodniej Polsce i na zachodniej Ukrainie, prawy dopływ Sanu
 Szkło – potok, dopływ Nysy Łużyckiej
 Szkło – rzeka w południowo-zachodniej Polsce i północnych Czechach, dopływ Petříkovickiego potoku

Zobacz też 
 szkło akrylowe
 szkło hyalitowe
 szkło klejone
 szkło kontaktowe
 szkło ołowiowe
 szkło piankowe
 szkło pomiarowe
 szkło pustynne
 szkło pancerne
 szkło samoczyszczące
 szkło weneckie
 szkło wodne